

Cinema 
 Keep Smiling – cortometraggio del 1918 prodotto dalla Caulfield Photoplay Company
 Keep Smiling – film del 1925 diretto da Albert Austin, Gilbert Pratt
 Keep Smiling – cortometraggio del 1928 prodotto dalla Weiss Brothers Artclass Pictures
 Keep Smiling – film del 1938 diretto da Monty Banks
 Keep Smiling – film del 1938 diretto da Herbert I. Leeds
 Keep Smiling – film del 1943 diretto da William Forest Crouch
 Keep Smiling – film georgiano del 2012 diretto da Rusudan Chkonia

Musica 
 Keep Smiling – album dei Laid Back del 1983